DMR ima več pomenov. Lahko je tričrkovna kratica s pomeni:

 Designated Marksman Rifle, ostrostrelna puška v ZDA;
 Digitalni mobilni radio, evropski standard za prenos podatkov.

Kratice